Il Mulino, casa editrice di Bologna
Il Mulino (rivista), rivista
Il mulino, film diretto da Camillo De Riso (1920) 
Il Mulino, studio di registrazione di Anzano del Parco in provincia di Como

Pagine correlate 

mulino (disambigua)
molino